Entrelacs (Frankrijk), gemeente in Savoie, Frankrijk
 Entrelacs (Canada), gemeente in de Canadese provincie Quebec